Lepenies ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Lepenies (* 1971), deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler
 Robert Lepenies (* 1984), deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler
 Wolf Lepenies (* 1941), deutscher Soziologe